А́нджело () — итальянская фамилия и имя:

Фамилия 
 Анджело, Ашер Моисеевич (1918—1995) — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер пяти орденов Красной Звезды.
  (1756—1835) — мастер фехтования.
 Анджело, Доменико (1716—1802) — мастер фехтования, основатель династии.
 Анджело, Михаил Давидович — филантроп и меценат, землевладелец и садовладелец в Крыму.

Разное 
 «Анджело» — поэма А. С. Пушкина.
 «Анджело» — кинофильм 1920 года, снятый по мотивам пьесы Виктора Гюго «Анджело, тиран Падуанский».
 «Анджело, тиран Падуанский» — романтическая драма французского писателя, поэта и драматурга Виктора Гюго.
 «Анджело» — опера Ц. Кюи по пьесе В. Гюго.

См. также 
 
 Валле-дель-Анджело
 
 
 Анжелло